Pischtschanka (; russische Entsprechung /) ist der Name von Ortschaften in der Ukraine:

 Pischtschanka,  Siedlung städtischen Typs in der Oblast Winnyzja, Rajon Pischtschanka
 Pischtschanka (Nowomoskowsk), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Nowomoskowsk
 Pischtschanka (Schytomyr)  Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon  Schytomyr
 Pischtschanka (Poltawa), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw
 Pischtschanka (Kupjansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk
 Pischtschanka (Krasnohrad), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad
 Pischtschanka (Nowhorod-Siwerskyj), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj
 Pischtschanka (Snowsk), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Snowsk